Johann Eckart ist der Name folgender Personen: